Marc est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Nom commun

Prononciation : [mar]
 extraits secs du pressurage de divers fruits :
 marc de raisin
 marc d'orange
 marc d'olives.
 marc de café
 eau-de-vie de marc de raisin

Prononciation : [mar-K] 
 Marc, une ancienne unité de masse, un poids de huit onces, 244,7529 grammes à Troyes et Paris, qui servait à peser l'or et l'argent, d'où le nom de la monnaie : le marc ou le mark.

Nom propre 
 Marc, prénom dérivé du latin Marcus, invoquant le dieu Mars, dieu de la guerre, de la fertilité des cultures et protecteur de Rome.

Saints chrétiens

Saints catholiques et orthodoxes 
 Marc (), un des quatre évangélistes ; saint chrétien fêté le 25 avril.
 Marc, pape de janvier à octobre 336.

Saint orthodoxe 
 Marc d'Éphèse (+ 1444), métropolite d'Éphèse en 1437, fêté le 19 janvier.

Personnalités antiques de ce nom 
 Marc Antoine, homme politique et militaire romain, 83 à 30 av. J-C.
Marc, hérésiarque du  
Marc Aurèle, Marcus Aurelius Antoninus, empereur romain de 161 à 180 ;
 Marc, empereur romain d'Orient de 475 à 476 ;

Personalitiés religieuses
 Marc II d'Alexandrie,  patriarche copte d'Alexandrie (799-819)
 Marc III d'Alexandrie patriarche copte d'Alexandrie (1166-1189)
 Marc III d'Alexandrie, patriarche melkite d'Alexandrie (1180-1209)
 Marc IV d'Alexandrie, patriarche copte d'Alexandrie (1348-1363).
 Marc IV d'Alexandrie, patriarche melkite d'Alexandrie (1385-1389) ?
 Marc V d'Alexandrie, patriarche melkite d'Alexandrie (1425-1435) ?
 Marc V d'Alexandrie patriarche copte d'Alexandrie (1603-1619) ?
 Marc VI d'Alexandrie, patriarche melkite d'Alexandrie (1459-1484)
 Marc VI d'Alexandrie patriarche copte d'Alexandrie (1646-1656)
 Marc VII d'Alexandrie patriarche copte d'Alexandrie (1745-1769)
 Marc VIII d'Alexandrie patriarche copte d'Alexandrie (1797-1809)

Patronyme 

 Antoine Marc (né en 2000), nageur français.
 Chrétien Marc (1771-1841), médecin, membre de l'Académie de médecine et du Conseil d'Hygiène publique et de Salubrité.
 Élise Marc (née en 1987) para-triathlète française.
 Evelyn Marc (née en 1915), peintre française d'art abstrait.
 Fanny Marc (1858-1937), sculptrice française.
 François Marc (1950-), professeur d'université et homme politique français.
 Franz Marc (1880-1916), peintre allemand du mouvement expressionniste Le Cavalier bleu (1911-1914), œuvre du même nom (1912).
Gabriel Marc (1840-1901), poète, nouvelliste et critique d’art français.
 Jonathan Marc (né en 1988), céiste français.
 Lucien Marc (1877-1914), militaire et explorateur français.

Personnalités de ce prénom 
 Marc Alfos (1956-2012), acteur français, spécialisé dans le doublage.
 Marc Cassot (1923-2016), acteur de doublage français.
 Marc Gasol, joueur de basket-ball espagnol né en 1985 
 Marc Lavoine (1962-), acteur et chanteur français.
 Marc Lévy, écrivain français.
 Marc Lièvremont, ancien entraîneur du XV de France de 2007 à 2011
 Voir :

Œuvres 

 Marc, le deuxième des quatre évangiles synoptiques.

Monument 
 Basilique Saint-Marc de Venise

Toponyme 
 Marc, village de la commune ariégeoise d'Auzat

Acronyme
 MARC (acronyme de MAchine-Readable Cataloging) désigne un format de données permettant d'informatiser les catalogues de bibliothèques.
 MARC  (Mailing List ARChive) est une archive de listes de diffusion
 MARC, Mouvement d'action et de recherche critique est un syndicat étudiant français disparu
 MARC, Mode alternatif de règlement des conflits (droit français).

Références

Voir aussi
 Saint-Marc Girardin, écrivain et homme politique français (1801-1873).
 Marc'h, un roi légendaire
 , équivalent anglais du prénom Marc et autres significations.
 , équivalent italien du prénom Marc
 , équivalent polonais du prénom Marc
 , équivalent serbo-croate, finlandais et basques du prénom Marc et autres significations
 , équivalent latin de Marc
 , équivalent allemand de Marc
 Marck, commune française du Pas-de-Calais
 , différents toponymes français et belges